C'est dans les années 1960 que l'hebdomadaire Spirou invente le : mini-récit, d'après une idée de Yvan Delporte. Les quatre pages formant le feuillet central du journal se couvrent de mini-pages racontant une histoire complète que le lecteur patient découvre après de savants pliages, une bonne agrafe et un soigneux massicotage. Les lecteurs moins patients se reconnaissent aux curieuses contorsions auxquelles ils se livrent en lisant leur revues ! Impatient, il y a de quoi l'être, car les talents jeunes ou moins jeunes qui s'expriment sous ce format insolite regorgent d'inventivité. Plusieurs grands noms sont entrés dans la bande dessinée par cette petite porte. Depuis 2008, à l'occasion des 70 ans du Journal de Spirou, les mini-récits paraissent de nouveau.

Type de Mini-récit
Les mini-récits ont présenté plusieurs types de pliage en fonction de l'époque.

Autre 
Mini-récits est aussi une collection des éditions Dupuis.

Bande dessinée par format
Supplément du journal Spirou